Arisztid est prénom hongrois masculin.

Étymologie 

Arisztid est issu du grec ancien Aristeidês.

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin